Idroscalo () war in Italien die amtliche Bezeichnung für zivile und militärische Wasserflughäfen und Wasserflugplätze. Solche Einrichtungen gab es besonders in der Zeit vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg. In der Zwischenkriegszeit wurde ein großer Teil des kommerziellen Flugverkehrs in Italien mit Flugbooten und Wasserflugzeugen an Idroscali abgewickelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden fast alle diese Einrichtungen aufgegeben; der Begriff Idroscalo ist für diese aufgegebenen oder zum Teil auch umfunktionierten Anlagen noch heute in Gebrauch. In Mailand etwa steht der Begriff für einen künstlichen See, der heute als Naherholungsgebiet dient.

Die wenigen noch heute existierenden Wasserflugplätze tragen die offizielle Bezeichnung Idrosuperficie, analog zu Aviosuperficie, der Bezeichnung für vergleichbare kleine Flugplätze an Land. Derzeit wird manchmal der Begriff Idroscalo stellvertretend für Idrosuperficie verwendet, amtlich ist jedoch nur noch letzterer.

Nachstehend ein Verzeichnis ehemaliger Idroscali:

In der Nähe des Idroscalo Internazionale di Como gibt es noch drei aktive Idrosuperfici in Lenno, Porlezza und Pusiano. Die Idrosuperficie am Lido delle Nazioni bei Comacchio wird Idroscalo genannt, weil die Anlage genau wie die in Como nie aufgegeben wurde und somit den alten Namen behielt.

Eine Reihe italienischer Idroscali befand sich bis 1943 in Julisch Venetien und Dalmatien, auf den italienischen Ägäis-Inseln sowie in den italienischen Kolonien in Afrika. Bedeutend waren die Idroscali in oder bei Fiume, Pola, Portorose, Zara, Rhodos (Mandracchio) und Leros sowie Tripolis (Caramanli), Bengasi, Menelaos, Tobruk und Massaua.

Weblinks 

Henry L. deZeng IV: Luftwaffe Airfields 1935-45 Italy, Sicily and Sardinia
Übersicht auf forgottenairfields.com
Flugplatzliste (1940–1945) des Militärhistorischen Büros der italienischen Luftwaffe

Flugplatz in Italien